Изабе́ла Гарси́а Ко́ста (; род. 11 июня 1967, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильская актриса.

Биография 
Изабела Гарсиа Коста родилась 11 июня 1967 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в семье Гилберту Гарсиа (умер в 1996 году) и его жены. У Изабелы есть два старших брата и сестра: Гилберту Гарсиа-младший, Рикарду Гарсиа и Розана Гарсиа.

Карьера 
Изабела начала свою карьеру в 1971 году и в настоящее время она сыграла более чем в 40 фильмах и телесериалах. В 1999 году Гарсиа сыграла роль Онейде в телесериале «Воздушные замки».

Личная жизнь 
В 1980-х годах Изабела состояла в фактическом браке с музыкантом  (род. 1965). В этих отношениях Гарсиа родила своего первенца — сына Жуана Педру Бонфа (род. 1987).

В 1990-х годах Изабела состояла в фактическом браке с фотографом Андре Вандерли. В этих отношениях Гарсиа родила своего второго ребёнка — дочь Габриэллу Вандерли (род. 1991).

В 2000-х годах Изабела была замужем за актёром  (род. 1972). В этом браке Гарсиа родила своих третьего и четвёртого детей — сыновей-близнецов Франциску Тире и Бернарду Тире (род. 23.04.2005).

В 2011 году у неё родилась внучка.

Изабела Гарсиа обратилась к буддизму.

Примечания

Ссылки